Hillis ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Hillis (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 David Hillis (1785–1845), US-amerikanischer Politiker
 David M. Hillis (* 1958), US-amerikanischer Biologe
 Elwood Hillis (1926–2023), US-amerikanischer Politiker
 Marjorie Hillis (1889–1971), US-amerikanische Autorin
 Peyton Hillis (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Rib Hillis (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler, Model und Filmproduzent
 W. Daniel Hillis (* 1956), US-amerikanischer Computeringenieur